Condado de Clare
Clare (Michigan)
Clare (Iowa)
Condado de Clare (Michigan)

Desambiguações de topônimos